Les Révoltés est le titre de plusieurs films :
 Les Révoltés, titre français du film muet américain Outside the Law réalisé par Tod Browning, sorti en 1920 ;
 Les Révoltés, titre français du film américain Outside the Law réalisé par Tod Browning, sorti en 1930  (remake du précédent) ;
 Les Révoltés, titre français du film italien Il mantello rosso réalisé par Giuseppe Maria Scotese, sorti en 1955 ;
 Les Révoltés, titre français du film égyptien Al-Mutamarridûn réalisé par Tawfiq Saleh, sorti en 1968 ;
 Les Révoltés, film dramatique français réalisé par Simon Leclere sorti en 2014
 Les Révoltés, film documentaire français réalisé par Michel Andrieu et Jacques Kebadian, sorti en 2019.